Анна Логинова:
 Логинова, Анна Валерьевна (1978—2008) — российская фотомодель, телохранитель и бизнесвумен.
 Логинова, Анна Ивановна (1901—1978) — советский учёный-химик, лауреат Сталинской премии.
 Логинова, Анна Яковлевна (1899—?) — педагог, депутат Верховного Совета СССР III созыва.